Metschnikowia är ett släkte av svampar. Metschnikowia ingår i familjen Metschnikowiaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metschnikowia